

Patronyme 

 Claudia del Carmen Di Girólamo Quesney, actrice chilienne.

Toponyme 

 Quesney, ancienne commune française de la Manche ;
 le Quesney, hameau français de la Seine-Maritime ;
 le Quesney, lieu-dit français de l'Eure.

Patronyme normand